Sainte-Catherine puede referirse a:

Localidades en Canadá 
 Sainte-Catherine, ciudad de la provincia de Quebec.
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ciudad de la provincia de Quebec.

Localidades en Francia 
 Sainte-Catherine, comuna situada en Paso de Calais.
 Sainte-Catherine, comuna situada en Puy-de-Dôme.
 Sainte-Catherine, comuna situada en Ródano.